MTV Music Awards 2005 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2005
 MTV Video Music Awards 2005

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2005